Под названием «Космос» запускались спутники связи, научные и военные спутники, прототипы космических кораблей, а также имя «Космос» получали оставшиеся из-за аварий на околоземной орбите межпланетные и лунные зонды. Из-за своей длины список разбит на несколько частей.

Таблица ниже содержит сведения о спутниках с порядковыми номерами от 1501 до 1750, временной промежуток с 30 сентября 1983 года по 6 июня 1986.

Примечания

Ссылки 
 
 

1501
Списки космических аппаратов